Фамилија Вака има више значења:

 Фамилија Вака, Ехидо Ирапуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Вака, Ехидо Ирапуато Парсела Куарента и Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Вака, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Вака, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Вака, Колонија Осирис (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику